Ярыгино — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Житьёвского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Житьёвский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сямжи — 16,5 км, до центра муниципального образования Житьёва — 3,5 км. Ближайшие населённые пункты — Завозиха, Соболиха, Мякотиха.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
 Ярыгино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района